Halsabschneider steht umgangssprachlich für:
 Ausbeuter, siehe Ausbeutung
 Gauner
 Wucherer, siehe Wucher

Weitere Bedeutungen
 Cutthroats, ein Textadventure
 Cut-throat, eine Spielvariante im American Handball
 Cutthroat-Forelle, eine Fischart
 Der Halsabschneider, eine Oper nach Lope de Vega, Hugo Lorenz
 Ein Söldnertrupp des 15. Jahrhunderts in Frankreich, siehe Écorcheurs
 Halsabschneider, ein Lied der Band die Ärzte, siehe Liste der Lieder von Die Ärzte

Siehe auch